Earth Recources Observation Satellite, een serie observatiesatellieten
Eelam Revolutionary Organisation of Students
Event Related Optical Signal
Extremely Reliable Operating System

Zie ook
Eros (doorverwijspagina)